Dimethylhydrazin je název označující dvě různé (izomerní) sloučeniny s funkčním vzorcem (CH3)2N2H2 a sumárním vzorcem C2H8N2:

 1,1-dimethylhydrazin (též asymetrický dimethylhydrazin), (CH3)2N-NH2
 1,2-dimethylhydrazin (též symetrický dimethylhydrazin), CH3NH-NHCH3

Hydraziny